Maux ist der Name einer französischen Gemeinde:
 Maux im Département Nièvre

Maux ist der Familienname folgender Personen:
 Inge Maux (* 1944), österreichische Schauspielerin
 Richard Maux (1893–1971), österreichischer Komponist